Tanguy steht für:
 Tanguy – Der Nesthocker, der Originaltitel eines französischen Spielfilms aus dem Jahr 2001
 einen männlichen Vornamen keltischen Ursprungs (Tangi), der seit den 1980er Jahren öfter in Frankreich und Belgien in seiner keltischen (dies insbesondere in der Bretagne) oder französischen Schreibweise geführt wird
 Die Abenteuer von Tanguy und Laverdure, eine frankobelgische Comicserie, siehe Mick Tanguy.

Tanguy ist der Familienname folgender Personen:
 Cécile Rol-Tanguy (1919–2020), französische Widerstandskämpferin 
 Charles Tanguy (* um 1845), französisch-kanadischer Hornist, Komponist und Musikpädagoge
 Henri Rol-Tanguy (1908–2002), französischer Widerstandskämpfer
 Liliana Tanguy (* 1967), französische Politikerin
 Père Tanguy (Julien François Tanguy; 1825–1894), französischer Farben- und Kunsthändler
 Yves Tanguy (1900–1955), französischer Maler des Surrealismus

Siehe auch:
 Tanguay